Zimne Wody – osada w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki
 Zimne Wody – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dobroń
 Zimne Wody – osiedle Bydgoszczy położone pod Skarpą Południową